William Herbert, I conte di Pembroke
William Herbert, II conte di Pembroke
William Herbert, III conte di Pembroke
William Herbert – botanico britannico
William Herbert – ufficiale inglese